Хътчисън може да се отнася за:

 Франсис Хътчисън (1694 – 1746) – ирландски и шотландски философ
 Мелиса Мари Хътчисън (р. 1981) – американска порноактриса

Вижте също 
 Хътчинсън